Araxes kan syfta på följande:

  Aras, en flod i Turkiet, Armenien, Azerbajdzjan och Iran
  Araxes (vattendrag i Spanien), vattendrag i Baskien